Флаг муниципального образования «Город Бородино́» Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2840.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба города: вдоль нижнего края гора чёрных глыб, из которой появляется жёлтый лев, держащий жёлтые лопату в правой лапе и серп в левой».

Обоснование символики 
Флаг Бородино разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности города.

Ещё в 30-е годы XIX века около села Бородино были обнаружены месторождения бурого угля. В конце века был проведён целый ряд горно-геологических работ, в результате которых был выявлен основной угольный пласт «Бородинский». Капитальная разведка и начало разработок угля началось спустя почти столетие — в 30-х годах XX века. Своим возникновением и развитием посёлок, а затем город Бородино обязан форсированному развитию Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК). Начало разработок ускорила Великая Отечественная война, когда из-за потери угольной промышленности западных регионов потребовалось восполнить недостаток топлива.

В начале восьмидесятых годов XX века Ирша-Бородинский разрез стал крупнейшим угольным предприятием страны.

Жёлтый красноярский лев, возникающий из горы угля символизирует огромную роль Бородинского угледобывающего комплекса, для обеспечения энергетики края и всей страны.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Красный цвет полотнища — символ тепла, силы, мужества, труда и красоты, усиливает символику флага, подчёркивая молодость и красоту города, направленность его развития в будущее.

Гора чёрного угля в основании флага — это фундамент, на котором основано процветание города.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением лопаты